Hot Rock & Alternative Songs (ранее как Rock Songs и Hot Rock Songs) — еженедельный хит-парад журнала Billboard, в котором участвуют песни рок-мейнстрима и альтернативного рока. Результаты первого чарта были опубликованы 20 июня 2009 года. Композиция «Know Your Enemy» группы Green Day первой покорила вершину Rock Songs. С 20 июня 2009 по 13 октября 2012 чарт составлялся по радиоэфиру песен жанров альтернативного рока, мейнстрим-рока и triple A на радиостанциях США.
Однако, с 20 октября 2012, чарт Hot Rock Songs стал следовать мультиметрической с более широким охватом методике Billboard Hot 100 с включением цифровых загрузок, данных по стримингу и радиоэфиры рок-песен всех форматов.

13 июня 2020 года произошли новые изменения. Hot Rock Songs был переименован в Hot Rock & Alternative Songs (50 позиций) и добавлены новые чарты: Hot Alternative Songs (только песни, отнесённые к различным альтернативным категориям) и Hot Hard Rock Songs (только гитарные рок-песни с более тяжёлым звучанием), все на 25 позиций и на мультиметрике с учётом стриминга, радиоэфира и продаж. Кроме того созданы соответствующие стриминговые чарты Alternative Streaming Songs и Hard Rock Streaming Songs (по 25 позиций) в дополнение к существующим чартам цифровых продаж Alternative Digital Song Sales и Hard Rock Digital Song Sales. Также чарты Rock Songwriters и Rock Producers переименованы в Rock & Alternative Songwriters и Rock & Alternative Producers, и созданы 4 новых чарта для авторов и продюсеров: Alternative Songwriters, Alternative Producers, Hard Rock Songwriters и Hard Rock Producers.

Статистика

По исполнителям (число хитов на № 1)

По исполнителям (число недель на № 1)

Песни по числу недель на первом месте

Список песен № 1 в хит-параде

Примечания

См. также 
 2009 год в музыке
 Alternative Songs
 Hot Mainstream Rock Tracks

Хит-парады США
Чарты Billboard
Рок-чарты